98. Mistrzostwa Europy w Podnoszeniu Ciężarów odbyły się w dniach od 6 kwietnia do 13 kwietnia 2019 w Batumi (Gruzja). Były to równocześnie 32. Mistrzostwa Europy Kobiet w podnoszeniu ciężarów.

Medaliści

mężczyźni

kobiety

Reprezentacja Polski

Mężczyźni - lokaty

Kobiety - lokaty

Tabela medalowa

Dwubój

Medale

Przypisy 

Mistrzostwa Europy w podnoszeniu ciężarów
2019 w sporcie
2019 w Gruzji
Sport w Batumi